Mistrzostwa Świata do lat 17 w Piłce Nożnej 2009 - trzynasty turniej Mistrzostw Świata U-17 2009 odbył się w Nigerii.

Kwalifikacja zawodnika 
Wszyscy zawodnicy muszą być urodzeni po 1 stycznia 1992 roku.

Stadiony

Kwalifikacje 
Do mistrzostw świata U-17 będą kwalifikować się 23 drużyny. Nigeria jako gospodarz turnieju bierze udział w rozgrywkach bez kwalifikacji

Faza grupowa 
 Legenda

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Drużyny z trzecich miejsc 
Ranking drużyn, które zajęły trzecie miejsce w grupie. Cztery najlepsze awansowały do fazy pucharowej.

Faza pucharowa

1/8 finału

1/4 finału

1/2 finału

Mecz o 3 miejsce

Finał 

 
MISTRZ ŚWIATA U-17 2009

Szwajcaria 1. TYTUŁ MISTRZA ŚWIATA U-17

Najlepsi strzelcy 
5 goli

  Haris Seferović
  Sebastian Gallegos
  Borja
  Sani Emmanuel
4 gole

  Nassim Ben Khalifa
3 gole

  Lennart Thy
  Mario Gotze
  Sergio Araujo
  Sergi Roberto
  Adria Carmona
  Isco
  Edafe Egbedi
  Stanley Okoro
  Muhammet Demir
  Ricardo Rodriguez
2 gole

  Takumi Miyayoshi
  Alvaro Morata
  Mohammad Sebil
  Ebrima Bojang
  Gustavo Cuellar
  Jack Mc Inerney
  Pietro Iemmello

  Lee Jong-ho
  Son Heung-min
  Bruno Martignoni
  Abdoulaye Ibrango
  Abdul Ajagun
  Engin Bekdemir
  Adrian Luna

1 gol

  Guilherme
  Neymar
  Shkodran Mustafi
  Kevin Volland
  Florian Trinks
  Yunus Malli
  Kenyu Sugimoto
  Yoshiaki Takagi
  Shuto Kojima
  Kenneth Omeruo
  Omoh Ojabu
  Ramon Azeez
  Terry Envoh
  Pajtim Kasami
  Granit Xhaka
  Andre Goncalves
  Oliver Buff
  Payam Sadeghian
  Kaveh Rezaei
  Milad Gharibi
  Afshin Esmaeilzadeh
  Omer Ali Sahiner
  Gokay Iravul

  Furkan Şeker
  Ufuk Özbek
  Fabian Castillo
  Deiner Cordoba
  Jeison Murillo
  Jean Blanco
  Hector Quinones
  Jorge Luís Ramos
  Oguzhan Ozyakup
  Luc Castaignos
  Tom Boere
  Joel Campbell
  Jonathan Moya
  Juan Golobio
  Michael Built
  Gordon Murie 
  Jack Hobson-Mcveigh
  Nam Seung-woo
  Kim Jin-su
  Kim Dong-jin
  Gabriel Mezquida
  Marwan Al Saffar
  Alex Shinsky

  Nick Palodichuk
  Pablo Sarabia
  Javier Espinosa
  Federico Carraro
  Michele Camporese
  Giacomo Beretta
  Esteban Espindola
  Esteban Orfano
  Leandro Gonzalez Pirez
  Miguel Basulto
  Carlos Campos
  Carlos Parra
  Guillermo Madrigal 
  Lamin Sarjo Samateh 
  Victor Nikiema
  Zidane Zoungrana
  Louckmane Ouedraogo
  Bertrand Traore
  Antony Lozano
  Bruno Milanzi 

Gole samobójcze
  Jun Kamita (dla  Brazylii)
  José Antonio Rodríguez (dla  Szwajcarii)

Linki zewnętrzne 
 

2009
2009 w piłce nożnej
Piłka nożna w Nigerii
2009 w Afryce
Nigeria w XXI wieku
Kano (miasto)
Sport w Lagos
Sport w Abudży